

Anni 
75 – anno del I secolo d.C.
75 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
75 Eurydike – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Automobili 
Alfa Romeo 75 – automobile prodotta dall'Alfa Romeo dal 1985 fino al 1993 nello stabilimento di Arese.

Chimica 
75 – numero atomico del Renio (Re).

Matematica 
75 – numero naturale

Opere 
 75 – album di Joe Zawinul del 2008